Гвардейский — название географических объектов.

Населённые пункты

Казахстан 
 Гвардейский — посёлок в Кордайском районе Жамбылской области.

Россия 
 Гвардейский — хутор в Клетском районе Волгоградской области.
 Гвардейский — посёлок в Матвеево-Курганском районе Ростовской области.
 Гвардейский — посёлок в Дубенском районе Тульской области.
 Гвардейский — посёлок в Киреевском районе Тульской области.
 Гвардейский — остров в Выборгском заливе (ранее в устье Вуоксы).

Другие объекты 
 Гвардейский — мыс в Калининградской области.

См. также 
 Гвардейский проспект
 Гвардейский экипаж
 Гвардейское
 Гвардейск